Mlinište est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Mlinište, un village situé dans la municipalité de Mrkonjić Grad et dans la République serbe de Bosnie ;
 Mlinište, un col situé en Bosnie-Herzégovine.
en Croatie
le poljé de Mlinište, dans le massif du Velebit ; 
le Mlinište, une rivière, affluent de la Česma ; 
Mlinište, un village situé dans la municipalité de Zažablje, comitat de Dubrovnik-Neretva.